Свирков — фамилия; имеет женскую форму .
 Свирков, Андрей Геннадьевич (род. 1972) — советский и белорусский футболист, вратарь, мастер спорта. 
 Свирков, Юрий Геннадьевич (род. 1968) — советский и белорусский футболист, вратарь, мастер спорта.